La Barre – miejscowość we Francji, w departamencie Górna Saona
 La Barre – miejscowość we Francji, w departamencie Jura